Il singolare del Monte Carlo Masters 2004 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Juan Carlos Ferrero era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Àlex Corretja.

Guillermo Coria ha vinto in finale 6–2, 6–1, 6–3 contro Rainer Schüttler.

Teste di serie

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Masters 2004
ATP Tour 2004